Флиш:

 Флиш — серия морских осадочных горных пород.
 Флиш — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.